

Toponymie 
  , une commune du Maryland
 Creedmoor, une commune de Caroline du Nord
 Creedmoor, une commune du Texas

Autres
  , Queens, New York
  , un stand de tir dans le Queens, New York.
  , une ligne de chemin de fer dans le Queens, New York
  , une cartouche de carabine à percussion centrale.

   

Homonymie de toponyme